Населені пункти в Чехії:

 Коунов (Рихнов-над-Кнєжной)
 Коунов (Раковнік)